1001–1500. • 1501–2000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája